A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi légsúlyú versenyszámát július 28-án rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot az orosz Arsen Galstyan nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.

Eredmények
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Források 
 

F060